Fjerdingkar war ein dänisches Volumenmaß und Flächenmaß und entsprach dem Viertel.

Volumenmaß 
Die Maßkette für Volumenmaße war
 1 Tønde/Tonne = 8 Skjaepper/Scheffel =  32 Fjerdingkar/Viertel = 64 Ottingkar/Achtel
 1 Fjerdingkar = 2 Ottingkar/Achtel = 4,35 Liter (Schleswig)

Flächenmaß 
Die Maßkette für das Flächenmaß war dem oben stehenden ähnlich
 1 Tønde Land = 8 Skjæpper/Scheffel = 32 Fjerdingkar/Viertel = 96 Albus = 55,1623 Ar
 1 Fjerdingkar = 1,724 Ar

Siehe auch 
 Alte Maße und Gewichte (Dänemark)
 Alte Maße und Gewichte (Skandinavien)
 Skieppe
 Schipp

Literatur 
 Christian Noback, Friedrich Noback: Münz-, Maß- und Gewichtsbuch: das Geld-, Maß- und Wechselwesen, die Kurse, Staatspapiere, Banken, Handelsanstalten und Usancen aller Staaten und wichtigern Orte. F. A. Brockhaus, Leipzig 1858, S. 347.
 William Alfred Browne: The Merchants’ Handbook. Edward Stanford, London 1867, S. 175, 176.

Altes Maß oder Gewicht (Dänemark)
Volumeneinheit
Flächeneinheit